

Карчев — місто в Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Карчев — гміна в Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Карчев — село в гміні Рибчевіце Свідницького повіту Люблінського воєводства